Jarkko Glad  (né le  à Luopioinen en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 12 || 2 || 1 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Ilves Tampere || SM-Liiga Jr. A|| 32 || 6 || 11 || 17 || 24 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|- 
| 1992-1993 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 24 || 1 || 2 || 3 || 34 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Ilves Tampere || SM-Liiga Jr. A|| 16 || 5 || 9 || 14 || 36 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8
|- 
| 1993-1994 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 11 || 0 || 0 || 0 || 10 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Ilves Tampere || SM-Liiga Jr. A || 10 || 5 || 4 || 9 || 12 || || || || || 
|- 
| rowspan=2|1993-1994 || KooKoo Kouvola || I divisioona || 13 || 2 || 4 || 6 || 22 || || || || || 
|-
| Hermes Kokkola || I divisioona || 8 || 1 || 0 || 1 || 4 || || || || || 
|- 
| 1994-1995 || KooVee Tampere || I divisioona || 42 || 13 || 9 || 22 || 66 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || KalPa Kuopio || SM-Liiga || 41 || 4 || 3 || 7 || 40 || || || || || 
|- 
| 1996-1997 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 49 || 3 || 2 || 5 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1997-1998 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 47 || 1 || 0 || 1 || 54 || || || || || 
|- 
| 1998-1999 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 42 || 5 || 7 || 12 || 75 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1999-2000 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 42 || 2 || 4 || 6 || 65 || || || || || 
|- 
| 2000-2001 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 50 || 1 || 9 || 10 || 108 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 53 || 5 || 6 || 11 || 50 || || || || || 
|- 
| 2002-2003 || Ässät Pori || SM-Liiga || 44 || 2 || 8 || 10 || 100 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Ässät Pori || SM-Liiga || 55 || 6 || 8 || 14 || 54 || || || || || 
|- 
| 2004-2005 || Skellefteå AIK || Superelit J20 (Suède) || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2004-2005 || Skellefteå AIK || Allsvenskan du nord|| 29 || 5 || 5 || 10 || 24 || || || || || 
|- 
| Skellefteå AIK || Superallsvenskan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|- 
| 2004-2005 || Ässät Pori || SM-Liiga || 13 || 0 || 2 || 2 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2005-2006 || Pelicans Lahti || SM-Liiga || 48 || 2 || 6 || 8 || 44 || || || || || 
|- 
| 2006-2007 || Pelicans Lahti || SM-Liiga || 50 || 3 || 5 || 8 || 97 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8
|- 
| 2007-2008 || Rouen HE || Coupe de la Ligue || 6 || 1 || 1 || 2 || 12 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Rouen HE || Coupe de France || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || || || || || 
|- 
| 2007-2008 || Rouen HE || Ligue Magnus || 25 || 1 || 16 || 17 || 44 || 9 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2008-2009 || Rouen HE || Coupe de la Ligue || 10 || 1 || 2 || 3 || 24 || || || || || 
|- 
| 2008-2009 || Rouen HE || Coupe de France || 4 || 0 || 1 || 1 || 6 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Rouen HE || Ligue Magnus || 26 || 2 || 9 || 11 || 49 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2
|- 
| 2009-2010 || LeKi || Mestis || 40 || 3 ||16 || 19|| 52 ||- || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1973
Naissance dans le Pirkanmaa
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace